Víctor Luis Paredes Marshall conocido como Bily Paredes, Caracas, Venezuela, el 8 de septiembre de 1974) es un periodista y productor venezolano. Hijo de Víctor Paredes Medina, médico, periodista y conductor del programa “En Confianza” por Venezolana de Televisión en el año 1984.

Formación Académica 

Estudió Comunicación Social en Caracas en la Universidad Central de Venezuela en la cual salió egresado como periodista en el año 2002.

Sus primeros pasos en el medio periodístico, son como asistente de producción en el teatro Casa del artista en el año 1992. Años más tarde. En 1999 funda Caracas On the Rocks y Venezuela On the Rocks que fueron medios alternativos en Venezuela durante los años 90s.

Trayectoria 

En el año 2003 luego de salir egresado como periodista, comienza su carrera como productor ejecutivo de TV On the Rocks programa de televisión de corte entretenimiento transmitido por Atel Televisión. Al mismo tiempo era productor de Radio en la 91.9FM del circuito FM center.

Para el año 2006 recibe una propuesta y viaja a USA, para desempeñarse como editor de la revista A Tu Idioma.

En 2014 funda el movimiento Acción Poética Frases con sede en USA reuniendo a los amantes de este arte en Latinoamérica. Ese mismo año se convierte en Co-fundador del portal de noticias venezolano, CaraotaDigital,​ para el año 2017, estuvo en las coberturas que realizó dicho medio sobre las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela.

Formó parte como productor General del programa de televisión Somos Talento Latino para TV Venezuela en el año 2018 y productor del programa David Comedia TV y David Comedia Live​ en el año 2019.

Actualmente se desempeña como productor general de CaraotaDigital-Miami, un medio sucursal del portal venezolano de noticias. Y es el conductor de la sección Los Exitosos de CaraotaDigital.

Y recientemente publicó su libro llamado igual que el programa que conduce "Los Exitosos", el cual muestra vivencias y experiencias que ha tenido con personajes del medio artístico.

Reconocimientos y Distinciones 

 Periodista del año de Entretenimiento (galardón Mar de plata Internacional, 2017) 
 Periodista del Año (El Emperador, 2017) 
 Periodista de Entretenimiento (Tacarigua, 2017) 
 Periodista de Entretenimiento (Mara de Oro Internacional, 2017) 
 Periodista del Año (Tacarigua de oro internacional, 2020) 
 Periodista del año (Yara, 2020)

Referencias 

Venezolanos
Periodistas
Productores